DreamInducer er en dansk roman, skrevet af Ellen Garne (født 10. juni 1965 i Nibe). 

Bogen er udgivet af Lindhardt & Ringhof, april 2006.

Bogen har navn efter den amerikanske drømmemaskine, der bærer en del af bogens handling. Maskinens opfinder, producent og forhandler lover sine kunder søde drømme, hvis de kobler sig til maskinen inden de lægger sig til at sove. 

En elektronisk dream inducer har, så vidt vides, endnu ikke set dagens lys i virkeligheden. Men der findes forskellige kemiske dream inducers, altså medikamenter eller urter, der menes at kunne påvirke et sovende menneskes drømme. Fx er der noget, der tyder på, at den meksikanske drømmeurt, Calea zacatechichi , kan forøge frekvensen af klare drømme (eng.: lucid dreams)

Romaner fra Danmark